Cumana kan verwijzen naar:
Cumaná, een plaats in Venezuela
Cumana (Aruba), een plaats in Aruba